Arhiv ima več pomenov:
 arhiv kot ustanova,
 arhiv v računalništvu.